Владислав Романович Мастерной () — российский футболист, защитник клуба «Факел».

Биография 
Футболом начал заниматься в девять лет в школе ФК «Стрела» (Псков), первый тренер Леонид Леонидович Ромаданов. Затем занимался в академии «Чертаново», с 2012 года — в академии «Спартака». В сезонах 2013/14 — 2014/15 играл за молодёжную и вторую команды «Спартака». Выступал в первенстве ПФЛ за клубы «Авангард» Курск (2015/16), «Армавир» (2016/18), «Псков-747» (2018/19). С сезона 2019/20 — в команде ФНЛ «Факел» Воронеж, в составе которой в сезоне 2021/22 занял второе место в первенстве.

Окончил Московскую государственную академию физической культуры.

Играл за юношескую сборную России Дмитрия Ульянова.

Статистика выступлений

Достижения 
«Факел»

 Серебряный призёр Первого дивизиона: 2021/22

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Псков-747»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Выпускники Московской академии физической культуры